Szwajcaria:
 Frasses – miejscowość w gminie Les Montets w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Frasses (Lac) – francuska nazwa gminy Fräschels